Anhänger steht für:
 Anhänger (Hänger), ein von einem Zugfahrzeug gezogenes Fahrzeug ohne eigenen Antrieb, insbesondere: Busanhänger 
 Beiwagen (Bahn), ein antriebsloser Wagen einer Straßenbahn oder Eisenbahn
 Fan, ein Mensch mit längerfristig leidenschaftlicher Beziehung zu einer Person, Verein oder Sache
 Sympathisant, Vertreter einer Gruppe oder Idee
 Verehrer, Bewunderer

 Anhänger (Schmuck), beweglicher Teil eines Schmuckstücks (siehe auch Pendilien)
 Manila-Anhänger, Pappanhänger, Etikett

Siehe auch:
 Anhang (Begriffsklärung)
 Hänger, Anhängewagen
 Nachfolger